Eckardstein ist der Name eines deutschen Adelsgeschlechts und der Familienname von 

 Ernst Jacob Freiherr von Eckardstein (1742–1803), Unternehmer, preußischer Kammerherr und Gutsbesitzer sowie Begründer der Adelsfamilie
 Ernst von Eckardstein-Prötzel (1824–1899), preußischer Gutsbesitzer und Politiker (MdR, MdH, MdA)
 Gottfried Bernhard von Eckardstein (1769–1816), deutscher Unternehmer
 Hermann von Eckardstein (1864–1933), deutscher Diplomat
 Severin von Eckardstein (* 1978), deutscher Pianist

Eckardstein ist der Name eines deutschen Adelsgeschlechts; siehe: Ernst Jacob von Eckardstein #Nachfahren